Il singolare del torneo di tennis Open de Franche Comté 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ernests Gulbis che ha battuto in finale Édouard Roger-Vasselin 6-4, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Nicolas Mahut (secondo turno)
 Davide Sanguinetti (primo turno)
 Alexander Peya (quarti di finale)
 Werner Eschauer (primo turno)

 Iván Navarro (primo turno)
 Ernests Gulbis (Campione)
 Dick Norman (primo turno)
 Gilles Müller (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open de Franche Comté 2007